Чемпионат Китая по фигурному катанию 2019 () проводился на льду арены Тяньжунь в Харбине, провинция Хэйлунцзян с 27 по 30 декабря 2018 года. На чемпионате были разыграны медали в мужском и женском одиночном катании, в парном катании и танцах на льду.

Результаты

Мужчины 
В мужском одиночном катании чемпионом в пятый раз стал Цзинь Боян с суммой баллов выше мирового рекорда. Он первым набрал более трёхсот баллов по обновлённой системе судейства. Но это достижение не стало официальным, поскольку Международный союз конькобежцев не учитывает результаты, полученные на национальных чемпионатах.

Женщины 
Победительница женского турнира И Кристи Лён стала первой фигуристкой из Гонконга, которой удалось выиграть чемпионат Китая.

Парное катание 
В парном катании после короткого проката лидировали призёры Олимпийских игр Суй Вэньцзин и Хань Цун. Они снялись с произвольной программы, в их отсутствие триумфаторами стали Пэн Чэн и Цзинь Ян

Танцы на льду

Примечания

Ссылки 
 Результаты  чемпионата на сайте Ассоциации фигурного катания Китая.

2018 год в фигурном катании
Фигурное катание в сезоне 2018/2019
Спорт в Китае в 2018 году
Декабрь 2018 года